Tanjungsiang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tanjungsiang, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Tanjungsiang, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar